Pravia kan syfta på:

Spanien 

 Pravia (kommun), Asturien, Province of Asturias, 
 Pravia (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias,